Эпиметей:

 Эпиметей — в древнегреческой мифологии титан, сын Иапета и Климены.
 Эпиметей — внутренний спутник планеты Сатурн.